Тез () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6440. Всего в кантон Тез входили 19 коммун, из них главной коммуной являлась Тез.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 6580 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Тез на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи